Deux albums portent le nom de Bedtime Stories :

Cinéma 
Bedtime Stories, titre original d'Histoires enchantées, est un film américain réalisé par Adam Shankman sorti en 2008.

Album 
Bedtime Stories,  de Madonna, sorti en 1994 ;
Bedtime Stories, album de Darediablo, sorti en 2002.